Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1946 года прошли с 5 марта по 25 марта в Барранкилье, Колумбия. В соревнованиях приняло участие 1540 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales más antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1946 год в спорте
1946 год в Колумбии
Спортивные соревнования в Барранкилье
Международные спортивные соревнования в Колумбии
Март 1946 года